Piąte oraz szóste zawody w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2017 odbyły się w Hakubie w dniach 26-27 sierpnia. Oba konkursy indywidualne zostały rozegrane na dużej Skoczni Olimpijskiej. Dzień wcześniej odbyły się kwalifikacje do pierwszego z dwóch zaplanowanych konkursów.

Kwalifikacje do pierwszych zawodów zwyciężył reprezentant gospodarzy Ryōyū Kobayashi przed Szwajcarem Simonem Ammannem i zwycięzcą Pucharu Beskidów Klemensem Murańką. Odpadło pięciu zawodników, w tym jeden został zdyskwalifikowany; w tym gronie znalazło się dwóch reprezentantów Korei Południowej, jeden Niemiec, Czech oraz Kanadyjczyk.

W pierwszym konkursie indywidualnym zwycięstwo wywalczył sobie Junshirō Kobayashi, a za nim na podium uplasowali się również Kenneth Gangnes wraz z Klemensem Murańką. Wszyscy reprezentanci Polski pomyślnie awansowali do serii finałowej. Łącznie zostało sklasyfikowanych 48 zawodników co wiąże się z dwoma dyskwalifikacjami, które otrzymali Lukas Wagner i Mackenzie Boyd-Clowes.

Planowane kwalifikacje do drugiego konkursu mające poprzedzić sam konkurs zostały odwołane z powodu małej liczby zgłoszonych zawodników potrzebnych do ich rozegrania. Zamiast nich zostanie przeprowadzona seria próbna.

Drugi konkurs indywidualny ponownie wygrał Junshirō Kobayashi, za którego plecami na podium stanął jego brat Ryōyū Kobayashi. Trzecie miejsce ostatecznie zajął Anže Lanišek. W tym konkursie również doszło do dwóch dyskwalifikacji, które za nieprzepisowy kombinezon otrzymali ponownie Lukas Wagner oraz reprezentant Turcji Fatih Arda İpcioğlu.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hakubie był Mitsugu Satō, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Ivo Greger, a jego asystentem – Saso Komovec.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 Program zawodów - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3020/2018JP3020PROG.pdf
 Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3020/2018JP3020RLQ.pdf
 Pierwszy konkurs indywidualny - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3008/2018JP3008RL.pdf
 Drugi konkurs indywidualny - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3009/2018JP3009RL.pdf
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Hakubie - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3009/2018JP3009NCS.pdf
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po zawodach w Hakubie - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3009/2018JP3009STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017
Hakuba
2017 w Japonii